Andrea Battistoni (1987) – compositore, violoncellista, direttore d'orchestra e scrittore italiano
 Arnaldo Battistoni (1921-1990) – incisore e pittore italiano
 Elisa Battistoni (1997) – calciatrice italiana
 Francesco Battistoni (1967) – politico italiano
 Gerardo Battistoni (1983) – giocatore di calcio a 5 argentino
 Giovanni Battistoni (1910-1978) – calciatore e allenatore italiano
 Riccardo Battistoni (1895-1956) – calciatore italiano